Psycho kan syfta på:

 Psycho – en amerikansk psykologisk skräckfilm från 1960 i regi av Alfred Hitchcock
 Psycho II – en amerikansk skräckfilm från 1983, i regi av Richard Franklin
 Psycho III – en amerikansk skräckfilm från 1986 i regi av Anthony Perkins
 Psycho (1998) –  en amerikansk skräckfilm från 1998, i regi av Gus Van Sant
 Psycho (roman) – en roman från 1959 av Robert Bloch
 Psycho II (roman) – en roman från 1982 av Robert Bloch
 Psycho (låt av Post Malone) – en sång från 2018 av Post Malone på albumet Beerbongs & Bentleys